Hunn ist der Familienname folgender Personen:

 Ägidius Hunnius der Ältere (auch: Hunn; 1550–1603), deutscher lutherischer Theologe
 Ägidius Hunnius der Jüngere (auch: Hunn; 1594–1642), deutscher lutherischer Theologe
 Felix Hunn (1877–1944), deutscher Fußballspieler
 John Hunn (1849–1926), US-amerikanischer Politiker und von 1901 bis 1905 Gouverneur des Bundesstaates Delaware
 Lars Hunn (* 1999), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hun